Gli inquilini (The Tenants) – romanzo di Bernard Malamud del 1971
 The Tenants – film del 2005 diretto da Danny Green